Северская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Северская волость — в составе Балашовского уезда Саратовской губернии.
 Северская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.